Attila Simon (ur. 1939) – węgierski biegacz
 Attila Simon (ur. 1966) – słowacki historyk, węgierskiego pochodzenia
 Attila Simon (ur. 1970) – węgierski strzelec sportowy
 Attila Simon (ur. 1972) – węgierski dziennikarz i poeta
 Attila Simon (ur. 1979) – węgierski piłkarz
 Attila Simon (ur. 1983) – węgierski piłkarz
 Attila Simon (ur. 1988) – węgierski piłkarz